Mönchstraße 13 bezeichnet folgende denkmalgeschützte Bauwerke:
 Mönchstraße 13 (Rheda-Wiedenbrück), Fachwerkhaus in Rheda-Wiedenbrück
 Mönchstraße 13 (Stralsund), barockes Wohnhaus in Stralsund